Turo – kolonia w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Supraśl
 Turo – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Supraśl
 Turo, pseudonim Arthura Rochesa